Coenonympha bipupillata är en fjärilsart som beskrevs av Tutt. Coenonympha bipupillata ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
bipupillata